The Day of the Dog – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Day of the Dog – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company